Гулкана — многозначный термин.

 Гулкана — статистически обособленная местность в зоне переписи населения Валдиз—Кордова, штат Аляска, США.
 Гулкана — государственный гражданский аэропорт, расположенный в 13 километрах к юго-западу от центрального делового района города Гулкана.
 Гулкана — река в восточной части штата Аляска, США; приток реки Коппер.